Zaporoże – kraina historyczna
 Zaporoże – współczesny obwód zaporoski na Ukrainie
 Zaporoże – miasto, stolica obwodu zaporoskiego
 Zaporoże – wieś w Kraju Kamczaskim (Rosja)
 Zaporoże – okręt podwodny